Ballinger est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme

Ballinger est un patronyme porté notamment par :
 
 Bill S. Ballinger (1912-1980), scénariste et écrivain américain
 Colleen Ballinger (née en 1986), actrice et chanteur américaine
 Ian Ballinger (1925-2008), tireur sportif néo-zélandais
 Margaret Ballinger (1894-1980), femme politique sud-africaine
 Richard A. Ballinger (1858-1922), homme politique américain

Toponyme

Ballinger, ville du comté de Runnels, Texas.
 , lac du comté de Snohomish, État de Washington

, hameau du Buckinghamshire

Autre
Ballinger, type de navire à voile médiéval anglais
Syndrome de Ballinger-Wallace, maladie mitochondriale diabétique

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme